Александр Николаевич Ильяшенко (1865 — не ранее 1917) — полковник 8-го стрелкового полка, герой русско-японской и Первой мировой войн.

Биография 
Из дворян.

Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1884) и 1-е военное Павловское училище (1886), откуда выпущен был подпоручиком в 8-й стрелковый полк. Произведен в поручики 26 февраля 1890 года, в штабс-капитаны — 1 апреля 1893 года, в капитаны — 1 мая 1899 года.

Участвовал в русско-японской войне в рядах 8-го стрелкового полка. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Командовал ротой в течение 8 лет и 11 месяцев. Произведен в подполковники 26 ноября 1908 года за отличие по службе, в полковники — 5 октября 1913 года на вакансию.

В Первую мировую войну вступил в рядах 8-го стрелкового полка. Пожалован Георгиевским оружием

17 июля 1915 года назначен командиром 5-го стрелкового полка, а 18 апреля 1917 года — командующим 35-й пехотной дивизией. Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды 
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 25.02.1907)
 Георгиевское оружие (ВП 7.02.1916)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 8.09.1916)

Источники 
 
 
 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 

Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)